Изабе́ль А́дам (; 25 мая 1975, Гент, Бельгия) — бельгийская . Фламандская певица, чья карьера началась в конце 1980-х годов, прославилась, как кумир подростков с такими хитами, как «Hé, lekker beest», «Blank of Zwart» и «Hemels».

Дискография

Альбомы

Оригинальные альбомы 
1989 Liedjes uit TV-Tamtam
1991 Isabelle A
1992 Zeventien
1993 Jij doet me leven!
1994 Isabelle A
1998 Hemels
2008 De macht der gewoonte

Коллекционные альбомы 
1994 Het beste
1998 Diamond collection
2006 Op verzoek
2009 Goud van hier

Синглы

Нидерланды 
 Hé, lekker beest (1990)
 Jij mag altijd op me rekenen (1993)
 Helemaal alleen (1994)

 Бельгия 
 Hé, lekker beest (1990)
 Ik weet wat ik wil (1991)
 Blank of Zwart (1991)
 Stap voor stap (1991)
 Zeventien (1992)
 Ik heb je nodig (1992)
 Weet je nog... (1992)
 Wondermooi (1993)
 Je mag altijd op mij rekenen (1993)
 Helemaal alleen (1994)
 Dansen voor jou (1997)
 Hemels (1997)
 Liefste (1997)
 Wie ben jij (1998)
 Ik geef (1998)
 Wish (2000)
 Baby Baby (2003)
 Ik heb hem zo lief (2006)
 Zelfs al kwam je terug (2006)
 I've only begun to fight (live)'' (2017)

Примечания

Ссылки 

Дети-певцы Нидерландов